Пуэбла-де-Алькосер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 297 км². Население — 1261 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 178 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal De La Siberia Extremeña
 Página web de Puebla de Alcocer
 Estado del Embalse de Gargaligas
  El gigante de Puebla de Alcocer
 La Virgen de la Cueva 
 Monumentos en Puebla de Alcocer

Муниципалитеты Бадахоса